Китира может означать:
 Китира — остров.
 Китира — пролив.
 Китира (дим) — община (дим) в Греции.